Bessemer steht für:
 Henry Bessemer (1813–1898), britischer Ingenieur und Erfinder
 Bessemer, experimentelles Dampfschiff (Stapellauf 1875), siehe Henry Bessemer#Experimentelles Dampfschiff Bessemer
 Bessemer Creek, Fließgewässer im Ontonagon County, Michigan
 Bessemer Quarry, Mine im Jefferson County, Alabama
 Bessemer Venture Partners, amerikanischer Risikoinvestor (ab 1911)

Orte in den USA:
 Bessemer (Alabama), Jefferson County
 Bessemer (Florida), Martin County
 Bessemer (Michigan), Stadt im Gogebic County
 Bessemer (North Carolina), Guilford County
 Bessemer (Ohio), Athens County
 Bessemer (Westmoreland County, Pennsylvania)
 Bessemer (Allegheny County, Pennsylvania)
 Bessemer (Lawrence County, Pennsylvania)
 Bessemer (Virginia), Botetourt County
 Bessemer (West Virginia), Berkeley County
 Bessemer (Wyoming), Wüstung in Natrona County
 Bessemer Bend, Wyoming
 Bessemer City, Stadt in Gaston County, North Carolina
 Bessemer Gardens, Alabama
 Bessemer Homestead, Alabama
 Bessemer Junction (Jefferson County, Alabama)
 Bessemer Junction (Allegheny County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Bessemerverfahren
 Bessmer
 Besemer